Dark Victory – titolo originale del film del 1939 Tramonto, diretto da Edmund Goulding
Batman: Dark Victory – titolo originale della saga a fumetti Batman: Vittoria oscura scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale